Мисс Вселенная 1990 () — 39-й ежегодный конкурс красоты, проводился 15 апреля 1990 года в Shubert Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США. За победу на нём соревновалась 71 претендентка. Победительницей стала представительница Норвегии, 19-летняя Мона Грудт.

Отдельные результаты были доступны для зрительской аудитории, добавив прозрачность конкурса. Кроме того, изменился существенно формат.

В Параде наций телезрители увидели каждую участницу в национальном костюме, а также её в купальнике, вечернем платье и интервью. Дик Кларк представлял каждую страну в отдельности, по сравнению с 1980-ми годами, где все участницы были представлены в быстром порядке. Этот формат Парада Наций продолжалось до 1997 года, участницы были представлены по континентальным группам.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

 Победительница 
 1-я Вице-мисс
 2-я Вице-мисс 
 Топ-6 Финалисток
 Топ-10 Полуфиналисток
(#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
Индия
Колумбия
Мексика
Турция
Чили
Боливия
Чехословакия
Венесуэла
США
Норвегия

Top 6 
Колумбия
Боливия
Мексика
Норвегия
Чили
США

Топ-3 
США
Норвегия
Колумбия

Участницы 

 — Paola de la Torre
 — Gwendolyne Kwidama
 — Charmaine Ware
 — Sandra Luttenberger
 — Lisa Nichelle Sawyer
 — Ysela Antonia Zabaneh
 — Janet Tucker
 — Rosario del Pilar Rico Toro
 — Jestina Hodge
 — Robin Lee Ouzunoff
 — Tricia Rose Whittaker
 — Uranía Haltenhoff
 — Lizeth Mahecha
 — Julieta Posla
 — Jana Hronkova
 — Maj-Britt Jensen
 — Rosario Rodríguez
 — Jessica Núñez
 — Dalia El Behery
 — Gracia María Guerra
 — Carla Barrow
 — Tiina Susanna Vierto
 — Gaelle Voiry
 — Christiane Stocker
 — Audrey Gingell
 — Jeni Balatsinou
 — Sascha Nukaka Motzfeldt
 — Marcia Damian
 — Marianela Abate
 — Stephanie Halenbeek
 — Vivian Moreno
 — Monica Chan
 — Hildur Dungalsdóttir
 — Suzanne Sablok
 — Barbara Ann Curran
 — Yvonna Krugliak

 — Annamaria  Malipiero
 — Michelle Hall
 — Hiroko Miyoshi
 — Oh Hyun-kyoung
 — Anna Lin Lim
 — Charmaine Farrugia
 — Anita Ramgutty
 — Marilé del Rosario Santiago
 — Sabina Umeh
 — Edwina Menzies
 — Mona Grudt
 — Mónica Plate
 — Marisol Martínez
 — Germelina Leah Banal Padilla
 — Małgorzata Obieżalska
 — Maria Rosado
 — María Luisa Fortuno
  — Wen Tzui Pin
 — Karina Ferguson
 — Ong Lay Ling
 — Evia Stalbovska
 — Raquel Revuelta
 — Roshani Aluwinare
 — Glenor Browne
 — Saskia Sibilo
 — Linda Isacsson
 — Catherine Mesot
 — Passaraporn Chaimongkol
 — Maryse de Gourville
 — Jülide Ateş
 — Karen Been
 — Ondina Pérez
 — Carole Gist
 — Andreína Goetz
 — Jane Lloyd

Полуфинальные оценки 

 Победительница
 1-я Вице Мисс
 2-я Вице Мисс
 Топ-6 финалистки
 Топ-10 полуфиналистки

примечание: Оценки, показанные во время Парада Нации имели неправильную рубрику, показанные в эфире, тем самым создав путаницу.

Участие в других конкурсах красоты 
Мисс Мира
 1989: Чехословакия, Гибралтар, Ирландия и Португалия
 1990: Аруба (полуфиналистка), Белиз, Египет, Франция, ФРГ, Нигерия и Турция (полуфиналистка)

Мисс Интернешнл
 1987: Ирландия
 1990: Австрия, Гватемала и Северные Марианские острова

Miss Chinese International
 Miss Chinese International Pageant 1989: Гонконг (1-я Вице Мисс)

Международное вещание 
Список стран, где транслировался конкурс красоты с указанием телеканалов:

: América 2
: P4A-TV
: Seven Network
: TW1
: ZNS-TV
: ZBM-TV
: VRT
: Unitel
: БНТ 1
: CBC Television
: TVN
: Caracol
: PJC-TV
: Teletica
: RIK 1
: DR1
: Gamavision
: YLE TV1
: TF1
: ARD
: ET1
: KUAM-LP
: 4VMR-TV
: Nederland 2
: Canal 11
: TVB Pearl
: m1
: DD National
: RTÉ One
: Первый канал
: Rai Uno
: Ination TV
: ABC

: KBS
: Télé Liban
: Martinique 1re
: TV1
: TVM
: Televisa
: Namibia Broadcasting Corporation
: TV One
: WSZE
: NRK1
: Telemetro
: TV Cerro Cora
: ATV
: GMA Radio-Television Arts
: TVP1
: RTP1
: WAPA-TV
: TVR1
: South African Broadcasting Corporation
: SBC Fifth Frequency
: TVE1
: Sri Lanka Rupavahini Corporation
: SVT1
: SF 1
: CTS
: Channel 7
: WIV-TV
: CCN TV6
: BBC One
 (host country): CBS
: WMNS-LP
: TVN
: Venevisión

См. также 
 Мисс Мира 1990
 Мисс Интернешнл 1990

Ссылки 
Мисс Вселенная 1990
Beauty pageants Worldwide 
Jimmy's Pageant Page

Мисс Вселенная
1990 год в Калифорнии
События 15 апреля
Апрель 1990 года